It Started with a Kiss peut faire référence à :

 It Started with a Kiss, nom original du film américain Tout commença par un baiser (1959) réalisé par George Marshall ;
 It Started With a Kiss, une série télévisée taïwanaise de 2005.